Зая́кин (Заякина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Заякин, Андрей Викторович (род. 1981) — российский учёный, физик, общественный деятель.
 Заякин, Василий Васильевич (1918—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Заякина, Наталья Ивановна (1948—2016) — советская и российская актриса театра и кино, театральный деятель и педагог.

Составная фамилия
 Заякин-Уральский, Павел Иванович (1877—1920) – советский (уральский) поэт и журналист.